Topònims:
 León  o Lleó (Castella i Lleó) , ciutat espanyola a Castella i Lleó
 León, oficialment León de los Aldama, ciutat mexicana de l'estat de Guanajuato
 León (Nicaragua), ciutat nicaragüenca capital del departament de León
 Departament de León, departament de Nicaragua a l'occident del país
 Leon (Sicília), petita ciutat de la costa oriental de Sicília prop de Siracusa
 Nuevo León, estat de Mèxic amb capital a Monterrey
 Estats Units:
 Leon (Iowa), població de l'estat d'Iowa
 Leon (Kansas), població de l'estat de Kansas
 Leon (Oklahoma), població de l'estat d'Oklahoma
 Leon (Virgínia de l'Oest), població de l'estat de Virgínia de l'Oest
 Leon Valley, població de l'estat de Texas
 De Leon, població de l'estat de Texas
 Ponce de Leon, població de l'estat de Florida
 San Leon, concentració de població designada pel cens de l'estat de Texas
 St. Leon (Indiana), població de l'estat d'Indiana
 França:
 Bro Leon, regió de la Bretanya històrica
 Cantó de Saint-Pol-de-Léon, divisió administrativa del departament de Finisterre (Bretanya)
 Saint-Pol-de-Léon, municipi al departament de Finisterre
 Sent Leon, municipi al departament de la Gironda, regió de l'Aquitània
 Sent Lèon d'Eila, municipi al departament de la Dordonya
 Sent Lèon de Sijac, municipi al departament de la Dordonya
 Sent Lèon de Vesera, municipi al departament de la Dordonya
 Sent Lon (occità Sent Leon), municipi del departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Vescomtat de Léon, jurisdicció senyorial del nord-oest de Bretanya
 Biografies:
 Sobrenoms:
 León, sobrenom amb què és conegut el pilotari valencià Rafael Soler i Tomás
 Léon, personatge secundari de l'obra Madame Bovary
 Prenom:
 Leon Battista Alberti (1404, Gènova - 1472, Roma), arquitecte, matemàtic i poeta italià
 Léon de Berluc-Perussis (Ate, 1835 - Ais de Provença, 1902), advocat, intel·lectual, periodista i poeta occità
 Léon Blum (París, 1872 - Jouy-en-Josas, 1950), polític socialista francès
 Léon Bourgeois (París, 1851 - castell d'Oger, Marne, 1925), polític francès
 Léon van Bon (Asperen, 1972), ciclista neerlandès
 Léon Bonnat (Baiona, 1833 - Monchy-Saint-Eloi, 1922), pintor francès
 Leon Brittan (Londres, 1939), advocat i polític anglès
 Leon Cooper (Nova York, 1930), físic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Leon Czolgosz (Detroit, 1873 - Auburn, 1901), anarquista assassí del president dels Estats Units William McKinley
 Leon Còrdas (Menerba, 1913 - Montpeller, 1987), escriptor occità
 Léon van Daele (Bruges, 1933 - Oostkamp, 2000), ciclista belga
 Léon Degrelle (Bouillon, 1906 – Málaga, 1994), polític i militar belga
 Léon Delathouwer (Wetteren, 1929 - Kalken, 2008), ciclista belga
 Léon Despontin (Marche-les-Dames, 1888 - Mozet, 1972), ciclista belga
 Léon Devos (Ardooie, 1896 - Ardooie, 1958), ciclista belga
 León Febres-Cordero Ribadeneyra (Guayaquil, 1931 - 2008), polític i empresari equatorià
 León Felipe (Tábara, 1884 - Ciutat de Mèxic, 1968), poeta castellà de la generació del 27
 Leon Festinger (Nova York, 1919 – 1989), psicòleg social estatunidenc
 Léon Flameng (París, 1877 – Eve, 1917), ciclista francès que va córrer a finals del segle XIX
 Léon Foucault (1819 - 1868), físic francès conegut pel pèndol de Foucault
 Léon Georget (Preuilly-sur-Claise, 1879 - París, 1949), ciclista francès
 Léon Gontran Damas (Caiena, Guaiana Francesa, 1912 - Washington DC, 1978) poeta i polític francès
 Leon Goossens (Liverpool, 1897 - 1988), oboista anglès
 Léon Houa (Lieja, 1867 - Bressoux, 1918), ciclista belga
 Léon Jaussely (Tolosa de Llenguadoc, 1875 - Givry, 1933), arquitecte i urbanista francès
 Leon Jessel o Léon Jessel (Szczecin, 1871 - 1942), compositor d'operetes alemany
 Léon Jouhaux (París, 1879 - 1954), sindicalista francès guardonat amb el Premi Nobel de la Pau
 Leon Kirchner (Brooklyn, 1919 - Manhattan, 2009), compositor estatunidenc
 Léon Louyet (Loos-en-Gohelle, 1906 - Charleroi, 1973), ciclista belga
 Léon Le Calvez (Moëlan-sur-Mer, 1910 - Creteil, 1995), ciclista bretó
 Léon Level (Hédouville, 1910 - París, 1949), ciclista francès
 Leon Max Lederman (Nova York, 1922), físic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física
 León Roldós (Guayaquil, 1942), advocat i polític equatorià
 Léon Scieur (Florennes, 1888 - Florennes, 1969), ciclista belga
 Leon Scott (1817 - 1879), inventor del fonoautògraf
 Leon Schlesinger (Filadèlfia, 1884 - Los Angeles, 1949), productor de l'estudi Warner Bros
 Henri Léon Lebesgue (Beauvais, 1875 - París, 1941), matemàtic francès
 Cognom:
 Albert de Quintana i de León (Torroella de Montgrí, 1890 - Madrid, 1932), advocat i polític republicà
 Aniceto León Garre (Torrepacheco, Múrcia, 1901 - Barcelona, 1980), catedràtic d'institut de batxillerat
 Antonio León Blanco (Madrid, 1965), futbolista espanyol que ocupava la posició de defensa
 Antonio León Ortega (Ayamonte, 1907 – Huelva, 1991), escultor espanyol
 Donna Leon (Nova Jersey, 1942), escriptora estatunidenca
 Enrique Sánchez de León Pérez (Badajoz, 1934), polític espanyol que fou Ministre de Sanitat i Seguretat Social
 Fernando León Boissier (Las Palmas de Gran Canària, 1966), regatista canari
 Fernando León y Castillo (Telde, Gran Canària, 1842 - Biàrritz, 1918) advocat, polític i diplomàtic canari
 Francisco León de la Barra (Querétaro, 1863 - Biarritz, França, 1939)
 Guillermo León Valencia (1909 - 1971), advocat, periodista, polític, President de Colòmbia
 Jean Leon, celler de Torrelavit, Penedès
 Jordi Leon i Royo (Barcelona, 1952), interpret i professor de flabiol; i compositor de sardanes i música de cambra
 José León Delestal (Ciaño, 1921 - Madrid, 1989), escriptor, periodista, dramaturg i poeta asturià
 Juan León Mera (Ambato, 1832 – 1894), escriptor equatorià
 Loles León (1950, Barcelona), actriu catalana de cinema i televisió
 Luis de León y Cataumber (1835 - 1904), polític i militar espanyol
 Fray Luis de León (Belmonte, Conca, 1528 – Madrigal de las Altas Torres, 1591), religiós i escriptor del Renaixement
 Luis León Sánchez Gil (Mula, 1983), ciclista espanyol professional des del 2004
 Manuel de León 
 Miguel León-Portilla (Mèxic DF, 1926), antropòleg i historiador mexicà
 Paco León (Sevilla, 1974), actor espanyol
 Pedro León Sánchez Gil, jugador de futbol
 Esport:
 Club Baloncesto León, club de bàsquet de la ciutat de Lleó (Castella i Lleó, Espanya)
 Club Balonmano Ademar León, club d'handbol de la ciutat de Lleó (Castella i Lleó)
 Tro Bro Leon, cursa ciclista que es disputa anualment pels voltants de Lannilis, departament de Finisterre, Bretanya
 Obres:
 León (escultura)
 Léon (en català El professional), pel·lícula de 1998 dirigida per Luc Besson
 Miscel·lània: 
 San Leon (música), grup de música independent de Barcelona
 LEON, CPU RISC de 32 bits de maquinari de codi obert
 SEAT León, automòbil de turisme del segment C produït pel fabricant espanyol SEAT